Lianfeng bezeichnet:

 Lianfeng (Liancheng) (莲峰镇), Großgemeinde im Kreis Liancheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Lianfeng (Weiyuan) (莲峰镇), Großgemeinde im Kreis Weiyuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Lianfeng (Yongshan) (莲峰镇), Großgemeinde im Kreis Yongshan in der chinesischen Provinz Yunnan